Besio ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Besio (* 2004), Schweizer Fußballspieler
 Cristina Besio, deutsche Soziologin
 Remo Besio (1940–2016), Schweizer Direktor des Swiss Science Center Technorama